Le sigle RLC peut signifier :
 , un métavers (univers virtuel) adulte en 3D ;
 dans le domaine des radio-télécommunications, , un protocole de couche 3 du modèle OSI ;

 en électronique, un circuit RLC est un circuit comprenant au moins un résisteur (résistance), un condensateur et une bobine.

Homonymie